Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Castello Tesino
 Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a San Cassiano, frazione di Crespino
 Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano
 Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Pescaglia
 Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Vanzago
 Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Zone

Pagine correlate 
 Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano
 Chiesa di Sant'Ippolito